Виктор Ги́нзбург:
  (род. 1939) — бельгийский экономист.
 Гинзбург, Виктор Львович (род. 1959) — американо-российский кинорежиссёр и сценарист, клипмейкер, продюсер.
 Гинзбург, Виктор Яковлевич (Виктор Типот; 1893—1960) — российский театральный деятель, сценарист и драматург, режиссёр, публицист, писатель.